Die Mestaruussarja 1981 war die 51. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften in einem kombinierten System aus einer Hauptrunde mit Hin- und Rückrunde sowie einer anschließenden Meisterschafts- bzw. Relegationsrunde ausgespielt. Meister wurde HJK Helsinki vor Kuopion Pallotoverit.

Teilnehmende Mannschaften

Hauptrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterschaftsrunde 
Die ersten acht Mannschaften der Hauptrunde spielten in einer einfachen Runde den Meister und Teilnehmer für den UEFA-Pokal aus. Die erzielten Ergebnisse aus der Hauptrunde wurden mit eingerechnet. Die Punkte (ggf. aufgerundet) wurden jedoch nur zur Hälfte mitgenommen.

Relegationsrunde 
Die vier schlechtesten Mannschaften der Mestaruussarja und die vier besten Mannschaften der I divisioona (mit * gekennzeichnet) nahmen an der Relegationsrunde teil. Die Mannschaften erhielten Zusatzpunkte für ihre Platzierungen in den vorangegangenen Wettbewerben. Die neunt- bis zwölftplatzierten Mannschaften der Mestaruussarja-Hauptrunde erhielten vier, drei, zwei und einen Zusatzpunkt. Die gleiche Rangfolge galt für die vier besten Zweitligisten (1. Platz = 4 Punkte, 2. Platz = 3 Punkte usw.).

Spiel um Platz 4 

|}

Torschützenkönig 
Torschützenkönig der Mestaruussarja 1981 wurde Juhani Himanka (OPS) mit 22 Toren.

Fußballpokal 
Im Finale des finnischen Fußballpokals im Töölön Pallokenttä in Helsinki am 17. Oktober 1981 gewann HJK Helsinki mit 4:0 gegen den Zweitligisten Kuusysi Lahti und sicherte sich damit das Double. Kuusysi qualifizierte sich für den Europapokal der Pokalsieger.

Internationales Abschneiden 
 Meister HJK Helsinki (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 0:2 und 3:0 gegen  Omonia Nikosia 
 2. Runde: 1:0 und 0:5 gegen  FC Liverpool
 Vizemeister Kuopion Pallotoverit (UEFA-Pokal)
 1. Runde: 0:3 und 1:3 gegen  RSC Anderlecht
 Pokalfinalist Kuusysi Lahti (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 1:2 und 1:1 gegen  Galatasaray Istanbul

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF
 Championship 1981

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1981
1981